Ласло Фабиан ()
 Фабиан, Ласло (1936—2018) — венгерский гребец на байдарках, чемпион Олимпиады 1956.
 Фабиан, Ласло (род. 1963) — венгерский пятиборец, чемпион Олимпиады 1988.